Simon Gamache (né le  à Thetford Mines, Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 1997 et est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Thrashers d'Atlanta en , en . Il passe une année à grand succès au CP Berne en  LNA avec qui il remporte le championnat des marqueurs durant la saison régulière ainsi que dans les séries éliminatoires dès sa première saison. Il tente un retour en LNH en début de saison 2007-2008, fait bonne impression avec les Maple Leafs mais est cédé aux Marlies de Toronto en Ligue américaine de hockey.  
Il revient début 2008 au CP Berne en  LNA où il a signé un contrat jusqu'en 2011. Il rejoint ensuite le HC Fribourg-Gottéron où il évolue jusqu’en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998||Chevaliers de Levis||QAAA||42||28||26||54|| ||4||1||1||2||2
|-
| 1998-1999||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||70||19||43||62||54||6||1||2||3||4
|-
| 1999-2000||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||72||64||79||143||74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001||Foreurs de Val-d'Or||LHJMQ||72||74||110||184||70||21||22||35||57||18
|-
|2001-2002||Wolves de Chicago||LAH||26||2||4||6||11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||Grrrowl de Greenville||ECHL||31||19||19||38||35||17||15||9||24||22
|-
|2002-2003||Wolves de Chicago||LAH||76||35||42||77||32||8||7||2||9||4 
|-
|2002-2003||Thrashers d'Atlanta||LNH||2||0||0||0||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Wolves de Chicago||LAH||16||5||6||11||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Thrashers d'Atlanta||LNH||2||0||1||1||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004||Admirals de Milwaukee||LAH ||52||18||27||45||26||22||6||18||24||14 
|-
|2003-2004||Predators de Nashville||LNH||7||1||0||1||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005||Admirals de Milwaukee||LAH||80||29||57||86||93||7||6||4||10||18 
|-
|2005-2006||Predators de Nashville||LNH||11||0||0||0||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006||Admirals de Milwaukee||LAH||39||18||18||36||46||21||12||16||28||22
|-
|2005-2006||Blues de Saint-Louis||LNH||15||3||4||7||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007||CP Berne||LNA||44||20||46||66||40||16||7||9||16||10
|- 
|2007-2008||Marlies de Toronto||LAH||17||4||3||7||10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||Maple Leafs de Toronto||LNH ||11||2||2||4||6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2007-2008||CP Berne ||LNA ||13||3||14||17||4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2008-2009||CP Berne ||LNA || 48|| 19|| 35|| 54|| 55|| 4|| 0|| 1|| 1|| 39
|-
|2009-2010||CP Berne ||LNA ||30||9||13||22||16||10 ||6 ||4 ||10 ||8
|-
|2010-2011|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||7||4||7||11||8 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2010-2011 || CP Berne ||LNA ||26||7||18||25||16|| 7|| 4|| 2|| 6||8 
|-
|2011-2012|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||50||20||25||45||42||11 ||3 ||2 ||5 ||8 
|-
|2012-2013|| HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||45||15||23||38||32||18||10||4||14||4 
|-
|2013-2014 || Adler Mannheim ||DEL|| 46||10 ||23 ||33 ||18 || 5|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2014-2015 || Isothermic de Thetford Mines || LNAH || 13|| 5|| 12|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2014-2015 || Vålerenga IF ||GET ligaen || 19||8 || 16|| 24|| 10||10 || 5||7 || 12||6
|-
| 2015-2016 || Capitals de Vienne || EBEL || 54|| 19|| 24|| 43|| 34|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0 
|-
| 2016-2017|| Assurancia de Thetford ||LNAH || 34||10 || 20|| 30|| 19||- || -||-̟|| -||-

| 48 || 6 || 7 || 13 || 18 || - || - || - || - || -

	

|2001||Foreurs de Val-d'Or||Coupe Memorial||5||4||3||7||8||Finaliste
|-
|2007|| Canada||Coupe Spengler||5||2||3||5||2||Vainqueur
|-
|2010||CP Berne||Trophée européen||8||2||3||5||14||
|-
|2008-2009||CP Berne||Ligue des champions||4||2||3||5||6|| du Groupe B
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Trophée européen||1||0||0||0||0|| de la division Est
|-
|2012||HC Fribourg-Gottéron||Coupe Spengler||4||0||0||0||4||Demi-finaliste

Honneurs ou trophées

Ligue de hockey junior majeur du Québec 
 1999-2000 : 
 Plaque Wittnauer (meilleure implication communautaire)
  d'étoiles
 2000-2001 : 
 Trophée Jean-Béliveau (meilleur marqueur de la saison)
 Trophée Michel-Brière (plus efficace saison)
 Trophée Paul-Dumont (personnalité de l'année)
 Joueur offensif de l'année Ford
 Plaque AutoPro (plus/minus)
 Trophée Guy-Lafleur (joueur le plus efficace des séries)
  équipe d'étoiles

2001-2002 : élu meilleur joueur des séries

Ligue américaine de hockey 
 2004-2005 : élu meilleur joueur de la saison régulière avec les Admirals de Milwaukee

Championnat de Suisse de hockey sur glace 
2006-2007 : 
 élu meilleur joueur de la saison régulière avec le CP Berne
 meilleur marqueur de la saison régulière

Titres remportés 
 Champion Coupe du Président, (LHJMQ) 2000-2001
 Champion Coupe Kelly, (ECHL) 2001-2002
 Champion Coupe Calder, (LAH) 2003-2004
 Vainqueur Coupe Spengler 2007
 Champion Suisse avec le CP Berne 2009-2010

Références

Naissance en janvier 1981
Naissance à Thetford Mines
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Gagnant du trophée Ed Chynoweth
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Assurancia de Thetford
Joueur du Vålerenga ishockey